Преступная любовь:
 Преступная любовь (фильм, 1992) () — американский триллер 1992 года, реж. Лиззи Борден.
 Преступная любовь (фильм, 2010) () — французский детективный фильм 2010 года с Людивин Санье в главной роли.